Literatura
 Pan Tadeusz – poemat Adama Mickiewicza
 Pan Tadeusz – zachowany we fragmentach poemat Juliusza Słowackiego

 Kinematografia
 Pan Tadeusz – film w reżyserii Andrzeja Wajdy (1999)
 Pan Tadeusz (ścieżka dźwiękowa) – ścieżka dźwiękowa do filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy (1999)
 Pan Tadeusz – film w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego (1928)
 Pan Tadeusz – spektakl Teatru TVP w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (1970–1971)

 Produkty
 Pan Tadeusz – wódka żytnia produkowana w Zielonej Górze